Kluisbos (Kluisbergen), een bos gelegen in de Oost-Vlaamse gemeente Kluisbergen
 Kluisbos (recreatieoord), een voormalig sport- en recreatieoord, café en verblijfscentrum

Zie ook:
 Kluizenbos, een bos bij Aalst, wordt ook wel Kluisbos genoemd